Adrian Stähli ist der Name folgender Personen:

* Adrian Stähli (Archäologe) (* 1962), Schweizer Archäologe 
 Adrian Stähli (Kameramann) (* 1972), Schweizer Kameramann